Protesterna i Ukraina kan syfta på:

 Euromajdan - en politisk protest i Ukraina som inleddes 21 november 2013 med ett upplopp huvudstaden Kiev och slutade 9 augusti 2014 när protesterna på Självständighetstorget upplöstes
 Krimkrisen – en frusen konflikt om halvön Krims nationella status efter Rysslands annektering 2014
 Konflikten i östra Ukraina – demonstrationer, ockupationer och strider i delar av östra och sydöstra Ukraina sedan 2014